Por Francisco Díaz García podemos referirnos a:
Francisco Díaz García, cantaor flamenco conocido como Curro de Utrera.
Francisco Díaz García, alcalde de Cádiz entre 1911 y 1912.